Guido Pfosi, né le  à Coire, est un joueur professionnel et entraîneur suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1982-1983||HC Arosa||LNA||3||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
|1983-1984||HC Arosa||LNA||13||0||0||0|| ||-||-||-||-||-
|-
|1984-1985||HC Arosa||LNA||38||3||7||10|| ||-||-||-||-||-
|-
|1985-1986||HC Arosa||LNA||36||1||3||4||34||-||-||-||-||-
|-
|1986-1987||HC Olten||LNA||36||4||4||8||58||-||-||-||-||-
|-
|1987-1988||HC Bienne||LNA||36||3||4||7||44||-||-||-||-||-
|-
|1988-1989||HC Bienne||LNA||33||3||5||8||40||2||0||0||0||9
|-
|1989-1990||HC Bienne||LNA||36||6||7||13||62||6||0||1||1||8
|-
|1990-1991||HC Bienne||LNA||36||1||4||5||38||3||0||0||0||2
|-
|1991-1992||HC Bienne||LNA||11||0||3||3||12||4||0||1||1||6
|-
|1992-1993||HC Bienne||LNA||36||2||2||4||44||4||0||0||0||0
|-
|1993-1994||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||36||10||11||21||50||5||0||3||3||16
|-
|1994-1995||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||36||0||8||8||69||4||2||0||2||2
|-
|1995-1996||HC Bienne||LNB||36||3||4||7||40||3||1||0||1||10

|314||23||40||63||332||19||0||2||2||25

|108||13||23||36||158||12||3||3||6||28

Carrière comme entraîneur
 HC Bienne (Mouvement junior)

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1965
Naissance à Coire
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif grison
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Arosa
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Entraîneur suisse de hockey sur glace